NQY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto St. Mawgan, Newquay, Regno Unito